N351 (België), ook Bevrijdingslaan, een straat in Brugge
 Bevrijdingslaan (Gent), een straat in de Belgische stad Gent